Sve je rasvijetljeno naziv je sljedećih djela:

 Sve je rasvijetljeno, roman Jonathana Safrana Foera iz 2002. godine.
 Sve je rasvijetljeno (2005), film redatelja Lieva Schreibera iz 2005. godine, snimljen prema istoimenom romanu.